«Vesti la giubba» (итал. «Надеть костюм») — известная теноровая ария из оперы «Паяцы», написанной Руджеро Леонкавалло в 1892 году. «Vesti la giubba» завершает первый акт, когда Канио, выявив неверность жены, должен тем не менее готовиться к выступлению в роли Паяца.

Ария считается одной из самых трогательных в оперном репертуаре того времени. Боль Канио изображается в арии на примере понятия «трагический клоун»: улыбается внешне, но плачет внутри. Как и ранее, сегодня также роль клоуна часто предполагает нарисованные слезы на щеке исполнителя.

Запись этой арии в исполнении Энрико Карузо (1904) стала первой в истории, проданной миллионным тиражом. Мелодия арии легла в основу песни It's a Hard Life группы Queen.

Текст

Примечания 

Оперные номера по алфавиту
Теноровые арии